jls steht für:
 Jamaikanische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

JLS steht für:
 JLS (Jack the Lad Swing), britische Popband
 Java Language Specification, die Spezifikation von Semantik und Syntax der Programmiersprache Java
 Journal of Legal Studies, ein Law Review des Verlags University of Chicago Press
 Journal of Libertarian Studies, US-amerikanische Fachzeitschrift (1977–2008)

JLS